Navero – abitanti di La Nava de Ricomalillo
Navero – abitanti di Navas de Bureba